

Carriera 
Con l' ha disputato i Campionati europei del 2017.

Palmarès 

Chimik Južnyj: 2014-15
Čerkasy Mavpy: 2017-18

Chimik Južnyj: 2016

Collegamenti esterni